Galena Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de LaPorte dans l'Indiana.
  du comté de Martin dans le Minnesota.
 Galena Township du comté de Jasper au Missouri.
  du comté de Dixon au Nebraska.

Voir aussi 
 
 East Galena Township du comté de Jo Daviess dans l'Illinois.
 West Galena Township du comté de Jo Daviess dans l'Illinois.

Homonymie de townships